Садовое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:
 Садовое сельское поселение — входит в Нижнегорский район Республики Крым
 Садовое сельское поселение — входит в Теньгушевский район, Мордовия
 Садовое сельское поселение — входит в Моздокский район, Северная Осетия
 Садовое сельское поселение — входит в Вышневолоцкий район, Тверская область

См. также 
 Садовый